Uaibobo bezeichnet in Osttimor:

 einen Suco in Viqueque, siehe Uaibobo
 eine Aldeia im Suco Ossorua, siehe Ossorua
 ein Ort und Aldeia im Suco Bado-Ho'o, siehe Bado-Ho’o
 ein Ort und Aldeia im Suco Uai-Mori, siehe Uai-Mori
 ein Fundort von Felsmalerei in Venilale, siehe Uai Bobo